Praça Casa da Colina é uma praça pública brasileira, localizada no Distrito de Perdizes, bairro do Pacaembu, em São Paulo, área de responsabilidade administrativa da Prefeitura Regional da Lapa.

De acordo com a Lei Municipal de n° 15.258, de autoria do político Chico Macena, de 24 de agosto de 2010, é denominada de Praça Casa da Colina o logradouro público, localizado entre as ruas Tefé, Olavo Freire e Tácito de Almeida.

Homenagem dos moradores  bairros do Pacaembu e de Perdizes à vida e obra do escritor Guilherme de Almeida (1890 – 1969), ilustre morador do bairro, na imagem de sua crônica “A Casa da Colina”, que fala de sua casa e do bairro em sua época.

Diário Oficial
Praça Casa da Colina
O Estado de S. Paulo
Casa Guilherme de Almeida

Casa da Colina